Рогозки — деревня в Красногородском районе Псковской области России, Красногородская волость
 Рогозки — село в Сновском районе Черниговской области Украины